Флаг Бе́лой Холуни́цы является официальным символом муниципального образования «городское поселение город Белая Холуница» Белохолуницкого муниципального района Кировской области Российской Федерации. Учреждён 17 декабря 2007 года.

Описание 
«Флаг городского поселения город Белая Холуница представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее фигуры герба городского поселения город Белая Холуница в белом, жёлтом, красной и синем цветах».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий передаёт исторические, социально-экономические и природные особенности города Белая Холуница.

Город основан в 1764 году в связи со строительством Новотроицкого Холуницкого железоделательного завода на реке Белая Холуница (по указу Берг-коллегии от 21 марта 1762 года), предназначавшегося для переделки Климковского чугуна в различные сорта железа. Основателем Климковки и Белой Холуницы считается представитель известного дворянского рода Александр Иванович Глебов, в то время генерал-прокурор Российской империи. Со временем Белая Холуница становится центром горнозаводского округа.

В качестве железоделательного Белохолуницкий (Новотроицкий Холуницкий, Главнохолуницкий) завод действовал до 1909 года. Последними заводовладельцами были отец и сын — Альфонс Фомич и Викентий Альфонсович Поклевские-Козелл, при которых были модернизированы доменное и железоделательные производства на всех Холуницких заводах, удвоен выпуск железа. Поклевские-Козелл многое сделали и для Белой Холуницы. При них были построены первые каменные здания: главная контора заводов, дом управляющего (их украшает родовой герб Поклевских-Козелл), больничная усадьба, магазин, зрительный зал, открыто 4 общеобразовательных и 2 профессиональные школы, обновлено убранство всех церквей и другое.

В память о роли А. И. Глебова в появлении, а сына и отца Поклевских-Козелл — в значительном развитии Белой Холуницы, на флаге использованы стрелы, присутствующие в родовых гербах как Глебовых (золотой натянутый лук со стрелой в лазоревом поле), так и Поклевских-Козелл (три направленные вверх серебряные стрелы в червлёном поле). На флаге цвета стрел выбраны по цвету полей, в которых они помещены в упомянутых гербах (лазоревое у А. И. Глебова и червлёное у А. Ф. и В. А. Поклевских-Козелл).
Красные стрелы в косой крест образуют букву «X», что в сочетании с серебряным (белым) цветом поля указывает на название города — Белая Холуница.

Восходящее золотое солнце символизирует расцвет Белой Холуницы, которая из небольшого рабочего посёлка конца XVIII века стала городом с развитой социально-экономической инфраструктурой, центром района. Кроме того, стилизация лучей солнца, по форме напоминающих и плуги, и лопасти турбины генератора, аллегорически сообщает о том, что зарождение и развитие города на протяжении уже более чем 250 лет связано в первую очередь с железоделательным, а затем с машиностроительным заводом.

Волнообразный синий круг и золотой окунь с красными плавниками и хвостом символизируют старинный пруд, богатый рыбой, несомненную природную достопримечательность города, самый большой водоём области.

Золото (графически отображается жёлтым цветом) символизирует богатство, как духовное, так и материальное, верность, справедливость, мудрость.

Серебро (графически отображается белым цветом) означает чистоту, милосердие, благородство, согласие.

Красный цвет — цвет любви, и одновременно отваги, мужества, щедрости.

Синий цвет — символ целеустремлённости, силы, упорства, верности.

См. также 
Герб Белой Холуницы

Примечания 

Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением стрелы